Матвей Семёнович Тяпкин (Глазыня)  —  русский государственный деятель, наместник  в  Мценске  в  1536—1537 годах.

Его дядя Тяпкин, Иван Иванович  был  наместником  в  Калуге.

Примечания

Литература 
 
 Исторические записки. — Т. 94. — Изд-во: АН СССР, 1974. — 278 с.
 Археографический ежегодник. — Изд-во: АН СССР, 1962. — 32 с.

Персоналии XVI века
Наместники
Матвей Семёнович